Il monte Bocchetta di Calivazzo un tempo detta Colma di Calivazzo ( ) è una delle cime minori del gruppo delle Grigne a Lierna in provincia di Lecco e guarda Bellagio.

Caratteristiche 
La Bocchetta di Calivazzo si trova tra la Cima degli Eghen ed il Monte Palagia ed è un punto escursionistico di notevole interesse.

Bibliografia 
 Pietro Baroni, Montagna per tutti, 2004

Voci correlate 
 Lierna
 Mandello del Lario

Montagne del Gruppo delle Grigne
Montagne della provincia di Lecco
Montagne di 1000 m